

Sigle 
 Mobile Network Code – rappresenta il "codice identificativo di rete" in ambito della telefonia GSM. È parte dell'IMSI.
 Mouvement National Congolais – partito politico della Repubblica Democratica del Congo
 Museo nazionale del cinema – una tra le principali attrazioni museali di Torino

Codici 
 MNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nacala (Mozambico)
 mnc – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua mancese